Schmeltzer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schmeltzer (1678–1738), österreichischer Theologe und Mathematiker
 Gebhard August Schmeltzer (1733–1798), deutscher Theologe
 Jakob Christian Schmeltzer (1770–1864), preußischer Landrat
 Rainer Schmeltzer (* 1961), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Hugo Schmeltzer (1827–1894), preußischer Generalmajor

Siehe auch:

 Schmelzer
 Smelser